Het wereldkampioenschap curling voor mannen 2021 werd van 2 tot en met 11 april 2021 gehouden in Calgary, Canada. Zweden verdedigde zijn titel met succes. Het land won de finale met 10-5 van Schotland, dat aldus zijn tiende wereldtitel behaalde. In 2020 werden geen Europese en Wereldkampioenschappen gehouden vanwege de COVID-19-pandemie. Dit jaar werd het toernooi achter gesloten deuren afgewerkt.

Na de play-offwedstrijd tussen Canada en Schotland werden er geen wedstrijden op zaterdag 10 april gespeeld vanwege een aantal positieve COVID-19-testen. De overige play-offwedstrijden werden wel allemaal op zondag afgewerkt nadat verdere tests negatief bleken.

Overzicht 
Het was de 62ste editie van het wereldkampioenschap voor mannen, en de 24ste die in Canada werd georganiseerd. Voor de Amerikaanse zone waren er twee tickets weggelegd. Eentje daarvan ging automatisch naar gastland Canada. Het tweede ticket ging naar de Verenigde Staten. Uit de Europese zone kwalificeerde de top zeven van het Europees kampioenschap 2019 zich rechtstreeks. Dat waren Zweden, Zwitserland, Schotland, Denemarken, Italië, Noorwegen, Duitsland en Nederland. China en Rusland wisten zich via een kwalificatietoernooi te plaatsen. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top twee van het voorbije (2019) Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, zijnde Zuid-Korea en Japan.

De finale ging tussen Zweden en Schotland. Na 8 ends was de stand 5-5, maar in het negende end maakte Zweden 5 punten, 10-5. In de kleine finale wist Zwitserland nipt te winnen van het team van de Russische Curlingfederatie met 6-5.

Groepsfase

Drieëntwintigste speelronde 
Vrijdag 9 april 2021, 14:00 uur

Play-offs

Eerste voorronde 
Vrijdag 9 april 2021, 19:00 uur

Tweede voorronde 
Zondag 11 april 2021, 11:00 uur

Eindstand

Externe links 
Resultaten WK 2021

Curling in 2021
Wereldkampioenschap curling
Curling
Sport in Calgary